Колли-суль-Велино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.

Население составляет 500 человек (2008 г.), плотность населения составляет 38 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 2010. Телефонный код — 0746.

Покровительницей коммуны почитают святую Марию Магдалену, празднование 22 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/